Souled Out – evento di wrestling
Souled Out – album dei Tower of Power del 1995
Souled Out – album di Jhené Aiko del 2014